Hugues de Wurstemberger (1955-), photographe suisse
 Johann Ludwig Wurstemberger (1783-1862) officier suisse

Article connexe 
 Famille von Wurstemberger